Село
 Доманове
Контрольно-пропускний пункт
 Доманове (пункт контролю)